Быстри — название населённых пунктов:

Россия 
 Быстри — деревня в Вичугском районе Ивановской области.
 Быстри — деревня в Гаврилово-Посадском районе Ивановской области.
 Быстри — село в Шабалинском районе Кировской области.
 Быстри — деревня в Андреапольском районе Тверской области.
 Быстри — посёлок в Ефремовском районе Тульской области.

Украина 
 Быстри — село в Житомирском районе Житомирской области.